Dijkstra ist der Familienname folgender Personen:

 Edsger W. Dijkstra (1930–2002), niederländischer Informatiker
 Hebe Dijkstra (1941), niederländische Opernsängerin (Mezzosopran)
 Jitse Dijkstra (* 1976), niederländisch-kanadischer Religionswissenschaftler 
 Jorrit Dijkstra (* 1966), niederländischer Jazz-Saxophonist
 Lou Dijkstra (1909–1964), niederländischer Eisschnellläufer
 Peter Dijkstra (* 1978), niederländischer Dirigent
 Pia Dijkstra (* 1954), niederländische Fernsehmoderatorin und Politikerin
 Rineke Dijkstra (* 1959), niederländische Fotografin
 Rinus Dijkstra (* 1969), niederländischer Sänger
 Sjoukje Dijkstra (* 1942), niederländische Eiskunstläuferin
 Wieke Dijkstra (* 1984), niederländische Hockeyspielerin

Siehe auch:
 Dijkstra-Algorithmus
 Dikstra Buttresses
 Dykstra